Carlo Figoli – politico italiano
Ernesto Fígoli – allenatore di calcio e calciatore uruguaiano
Eugenio Figoli des Geneys – imprenditore e politico italiano
Luigi Figoli – bobbista italiano
Mateo Figoli – calciatore uruguaiano